Thomas Sargent puede referirse a:

Thomas Henry Sargent, humorista británico conocido como Max Miller.
Thomas Sargent, economista norteamericano nacido en 1943.